Москови́ця () — назва двох гідрографічних об'єктів у Білорусі:
 Московиця — озеро в Докшицькому районі Вітебської області.
 Московиця — річка в Докшицькому районі Вітебської області, ліва притока Березини.